Em matemática e física, há um grande número de tópicos em honra de Leonhard Euler, muitas vezes com nomes simples e ambíguos. Por equação de Euler você pode estar querendo dizer:

 Equação de Euler-Cauchy
 Equação de Euler-Lagrange, muito utilizada em problemas de otimização
 Equações de Euler (dinâmica do corpo rígido)
 Equações de Euler (fluidos)
 Fórmula de Euler para números complexos, ou seja, 

Leonhard Euler
Matemática